2038 steht für:

 2038, Jahr im 21. Jahrhundert
 2038 v. Chr., Jahr im 21. Jahrhundert vor Christus
 2038-Problem, auch Y2K38 oder Jahr-2038-Problem, Softwareproblem
 2038 – Die Neue Gelassenheit, deutscher Beitrag auf der 17. Architekturbiennale 2021

Siehe auch:
 (2038) Bistro, Asteroid des Hauptgürtels